Джамель Уильям Херринг (; род. 30 октября 1985, , штат Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий во второй полулёгкой и в лёгкой весовых категориях. Участник Олимпийских игр (2012) в любителях.
Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии WBO (2019—2021) во 2-м полулёгком весе.

Биография 
Джамель Уильям Херринг родился 30 октября 1985 года в городе Корам, штат Нью-Йорк.

С октября 2003 года он служил в корпусе морской пехоты США и был в двух военных командировках в Ираке, дослужился до звания сержанта.

У Джамеля Херринга шестеро детей.

Любительская карьера 
Джамель начал заниматься боксом в 2001 году, в 15-летнем возрасте, когда учился в средней школе .

В августе 2012 года был капитаном олимпийской команды США по боксу на Олимпийских играх в Лондоне, но в первом же раунде соревнований в весе до 64 кг, проиграл по очкам казахстанцу Данияру Елеусинову.

Профессиональная карьера 
8 декабря 2012 года дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу единогласным решением судей (счёт: 40-36 трижды) над опытным пуэрториканцем Хосе Вальдеррама (3-2).

2 июля 2016 года в 16-м своём профессиональном бою, получил первое поражение техническим нокаутом в 10-м раунде от опытного россиянина Дениса Шафикова (36-2-1). И этот бой с Шафиковым, по признанию в 2020 году уже чемпиона мира Херринга, был самым сложным в его карьере.

25 мая 2019 года победил единогласным решением судей (счёт: 118—110, 116—112, 118—110) японского боксёра Масаюки Ито (25-1-1) и завоевал титул чемпиона по версии WBO во 2-м полулёгком весе.

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу во втором полулёгком весе

Примечания

Ссылки 
 
 Джеймел Херринг — страница на сайте vRINGe.com
 Джеймел Херринг — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации